Badjia peut désigner :
 le badjia, un dialecte de l'ewondo
 les Badjia, (ou Baadja), une population du Sud-Cameroun